Svenska mästerskapet i fotboll 1904 vanns av Örgryte IS efter finalseger mot Djurgårdens IF med 2-1 i på Stockholms idrottspark den 16 oktober 1904. Detta var Örgryte IS sjätte SM-guld i den åttonde SM-finalen. För Djurgårdens IF var detta den första SM-finalen.

Tävlingarna arrangerades detta år av Svenska Bollspelsförbundet på uppdrag av Riksförbundets sektion för fotboll och hockey. Ett uppdrag de skulle komma att arrangera tillsammans i den kommande turneringen 1905.

Ursprungligen var endast 7 lag anmälda men det ökade då man i början på augusti slog ihop tävlingen med Svenska Fotbollpokalen.

Spelträd

Kvalomgång

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Källor

Referenser

1904 i Sverige
Fotbollssäsongen 1904
1904